Der Diözesankalender des Bistums Fulda erweitert den Regionalkalender für das deutsche Sprachgebiet um die Eigenfeiern des Bistums Fulda.



Eigenfeiern des Bistums Fulda 

Fulda
Bistum Fulda